Saint-Alexis kan avse: 
 Saint-Alexis, en kommun i Kanada
 Saint-Alexis-de-Matapédia, en kommun i Kanada
 Saint-Alexis-des-Monts, en kommun i Kanada